2 miejscowości w Polsce:
 Głuszyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń
 Głuszyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol